El término papi (o PAPI) puede referirse:

 al diminutivo de papá;

Biografías 
 Aristene Papi, pintor y escultor ítalo-argentino.
 Claude Papi, futbolista francés.
 Mario Papi, político chileno.
Samuele Papi, jugador de voleibol chileno.
 José María Martínez Tamayo («Papi»), un guerrillero cubano.
 Papi Sánchez, rapero y productor dominicano.
Papi Oviedo, músico cubano.

Otros usos 
 al Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión, por sus siglas en inglés Precision Approach Path Indicator;
 a «Papi», una canción interpretada por Jennifer López.
 a Performance Application Programming Interface (PAPI), una biblioteca para tomar medidas de rendimiento en computadores;
 a Paper and Pencil Interview (PAPI), un tipo de encuesta de lápiz y papel.